Тёбза — топоним в России:

 Тёбза — река в Костромской области, приток реки Кострома.
 Тёбза — железнодорожная станция (населённый пункт) в Галичском районе Костромской области.
 Тёбза — железнодорожная станция Северной железной дороги.